Оксиды вольфрама — неорганические соединения металла вольфрама и кислорода:
 Оксид вольфрама(IV), WO
 Оксид вольфрама(VI), WO